Maximilian I kan syfta på:

 Maximilian I (tysk-romersk kejsare) (1459–1519), tysk-romersk kejsare från 1508
 Maximilian I av Bayern (1573–1651), hertig av Bayern från 1597, och kurfurste av Bayern från 1623
 Maximilian I Josef av Bayern (1756–1825), kurfurste och kung av Bayern
 Maximilian I av Mexiko (1832–1867), ärkehertig av Österrike och kejsare av Mexiko